Турнесьёль

 Турнесьёль (приток Сыни)
 Турнесьёль (приток Войкара)